Il toponimo Lismore può riferirsi a:

 Lismore – città dell'Australia nel Nuovo Galles del Sud
 Lismore – città dell'Australia nello Stato di Victoria
 Lismore – città dell'Irlanda
 Lismore – isola del Regno Unito in Scozia
 Lismore – città degli Stati Uniti d'America in Minnesota